Sangwan ist der Familienname folgender Personen:

 Anil Kumar Sangwan (* 1975), indischer Leichtathlet
 Dharmesh Sangwan (1980–2013), indischer Ruderer
 Sangwan Jaksunin (* 1984), thailändische Leichtathletin
 Lila Ram Sangwan (1930–2003), indischer Ringer
 Sumit Sangwan (* 1993), indischer Boxer